I Campionati oceaniani di triathlon sprint del 2019 si sono tenuti a Devonport in Australia, in data 3 marzo 2019.

Tra gli uomini ha vinto il neozelandese Tayler Reid, mentre la gara femminile è andata all' australiana Joanne Miller. Entrambi hanno vinto anche il titolo under 23.

Tra gli junior, infine, ha vinto il neozelandese Dylan Mccullough tra gli uomini e la neozelandese Hannah Knighton tra le donne.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati oceaniani di triathlon
Campionati oceaniani di triathlon del 2019
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2019
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2019
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2019

Campionati oceaniani di triathlon sprint
Triathlon nel 2019